Powell kan het volgende betekenen:

Geografische plaatsen
Powell (Ohio)
Powell (Texas)
Powell (Wyoming)
Powell (Alabama)
Powells Crossroads, Tennessee
Powell County (Kentucky)
Powell County (Montana)
Powellmeer, kunstmatig meer in Arizona

Achternaam
Colin Powell, voormalig Amerikaans minister van buitenlandse zaken
William Powell, Amerikaans acteur
Asafa Powell, Jamaicaans sprinter
Cozy Powell, Engels hardrockdrummer
Enoch Powell, Brits politicus
Bud Powell, Amerikaans pianist
Mike Powell, Amerikaans atleet
Dick Powell, Amerikaans acteur
 John Wesley Powell, Amerikaans soldaat, geoloog en ontdekkingsreiziger
Gary Powell, Brits-Amerikaans drummer
Lewis Powell (Lewis Thornton Powell) (Randolph County, 22 april 1844 – Washington D.C., 7 juli 1865), ook bekend onder de alias Lewis Payne/Paine, een Amerikaans soldaat voor de Geconfedereerde Staten in de Amerikaanse Burgeroorlog. Hij werd veroordeeld wegens poging tot moord op de politicus William Seward.
Donovan Powell, Jamaicaans sprinter
Baden Powell (artiest), Braziliaans gitarist
Cecil Powell, Brits natuurkundige
Cynthia Powell, voormalige vrouw van John Lennon
John Powell, Brits musicus
Reg Powell, Brits componist
Virginia Powell, Amerikaans atlete
Catherine Powell, Britse zakenvrouw
Robert Baden-Powell, Brits militair en oprichter van de scouting
Olave Baden-Powell, de vrouw van Robert Baden-Powell
Ambrose Powell Hill, Amerikaans militair tijdens de burgeroorlog

Overig
Powell (motorfiets), een Brits motorfietsmerk
Powell (René Joannes), Belgisch atleet
The Dick Powell Show